Leona Popović, hrvaška alpska smučarka *13. november 1997

Rezultati svetovnega pokala

Top 30

Hrvaško državno prvenstvo

Rezultati svetovnih prvenstev

Rezultati olimpijskih iger

Mladinsko svetovno prvenstvo

Zunanje povezave 
 

Hrvaški alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Hrvaško
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2022